Der Name Krüger-Verlag steht für folgende Unternehmen:

 Krüger-Verlag in Berlin (später Hamburg), heute Teil der Verlagsgruppe S. Fischer Verlag
 Krüger-Verlag in Dortmund, siehe Bücher Krüger